Arte decorativo puede referirse a:
Una impropia traducción castellana de la expresión francesa Art déco, un estilo artístico.
Artes decorativas